БЧ — аббревиатура, могущая означать:

 БЧ (Боевая часть) — то же, что и боеголовка;
 Беларуская чыгунка — название Белорусской ж. д. на белорусском языке;
 Боевая часть (флот) — часть экипажа на корабле советского или российского Военно-Морского Флота.
 БЧ (мини-футбольный клуб) — профессиональная команда по мини-футболу из города Гомеля
Большей частью - сокращение, принятое в словарных статьях

См. также 
 Стержневая БЧ
 Белорусская железная дорога ()
 B4